

Toponymes

Basse-Normandie 
 Barenton, commune du canton de Barenton, dans le département de la Manche ;

Picardie 
 Barenton-Bugny, commune du canton de Crécy-sur-Serre, dans le département de l'Aisne ;
 Barenton-Cel, commune du canton de Crécy-sur-Serre, dans le département de l'Aisne ;
 Barenton-sur-Serre, commune du canton de Crécy-sur-Serre, dans le département de l'Aisne.

Hydronymes 
Les Barentons sont une petite rivière française qui coule dans le département de l'Aisne, en région Hauts-de-France. C'est un affluent de la Souche en rive gauche, donc un sous-affluent de la Seine par la Souche, la Serre et l'Oise.

Bretagne 
 Fontaine de Barenton, fontaine merveilleuse du , localisée en Broceliande

Noms de personnes 
 Hilaire de Barenton (Barenton, le  - Paris, le ), de son vrai nom Étienne-Marie Boulé, est un père capucin, historien des langues du Moyen-Orient. Son nom est souvent mal écrit : Hilaire de Baranton.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme